Palasthotel steht für:

 Palasthotel, Hotel gehobener Kategorie
 Palasthotel (Berlin), Hotel in Berlin
 Palast-Hotel (Potsdamer Platz), Hotel in Berlin
 Palasthotel (Potsdam), Hotel in Potsdam
 Palasthotel Weber, Hotel in Dresden
 Palasthotel (Wiesbaden)

Siehe auch:
 Palace Hotel
 Hotel Palace
 Pera Palas, Hotel in Istanbul